Żart losu (Bed of Roses, 2008-2011) – australijski serial telewizyjny nadawany przez stację ABC1 od 10 maja 2008 roku. W Polsce nadawany na kanale Viacom Blink! od 26 lipca 2012 roku. Stworzony przez Juttę Goetze i Elizabeth Coleman.

Obsada 
 Kerry Armstrong jako Louisa Atherton
 Julia Blake jako Minna Franklin
 Caroline Gillmer jako Marg Braithwaite
 Hanna Mangan-Lawrence jako Holly Atherton
 Jay Laga’aia jako Nick Pickering
 Andrew S. Gilbert jako Gavin Braithwaite
 Kaarin Fairfax jako Deb Mathieson
 Tim Phillipps jako Sean Smithwick
 Dina Panozzo jako Gemma O'Reilly

Wersja polska 
Wersja polska: MTV Networks Polska
Tekst: Krzysztof Kowalczyk i Sylwester Misiorek
Nadzór merytoryczny: Michał Wdowiak
Czytał: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale obyczajowe
Australijskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji Australian Broadcasting Corporation